Раевский сельский округ

Россия

Краснодарский край 

 Раевский сельский округ Приморского внутригородского района города Новороссийска

Смоленская область 

 Раевский сельский округ Монастырщинского района (упразднён)

Казахстан

Акмолинская область 

 Раевский сельский округ Шортандинского района